Уси (уезд, Чагандо) — уезд в КНДР
 Уси (уезд, Чунцин) — уезд в КНР